

Patronyme
 Émile Malézieux (1822–1885), ingénieur français.
 François Malézieux (1821–1903), homme politique français.
 Jacques Malézieux-Dehon (1923–2014), général français.
 Georges Malézieux (1848–1915), corniste et compositeur
 Joachim Malézieux (1851–1906), architecte et poète français.